Nyyssönen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1892-1973), joueur finlandais de football
 (né en 1965), joueur finlandais de football
 (né en 1972), joueur finlandais de football
Reino Nyyssönen (1935-2023), joueur finlandais de tennis
Homonymie de patronyme
Patronyme finnois